MP eller mp kan avse:

 MP – en medlem av en lagstiftande församling (engelska: Member of parliament), se Parlamentsledamot 
 MP – en förbandstyp i militära styrkor, se Militärpolis
 MP – ett politiskt parti i Sverige, se Miljöpartiet
MP – Mellanpartierna, gemensam partibeteckning för centerpartiet och folkpartiet i Kalmar läns och Gotlands läns valkrets i valen 1964 och 1968.
 MP – en tidigare morgontidning i Göteborg, se Göteborgs Morgonpost
 MP – en sportklubb i Matteus församling i Stockholm, se UoIF Matteuspojkarna
 MP – en svensk musiker, gitarrist i Gyllene Tider, se Mats Persson (musiker)
 MP – ett telegram som lämnas till adressaten personligen, se mains propres
 MP – en typ av lätt automatvapen som avfyrar pistolammunition, se Maskinpistol
 mp – mezzopiano, en ljudvolym hos musik, se Styrkegradsbeteckningar
 .mp – nationell toppdomän för Nordmarianerna